Лос Ваљес има више значења:

 Лос Ваљес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Ваљес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ваљес (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ваљес (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ваљес (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ваљес (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Ваљес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Ваљес, Сан Хуан де лос Ваљес (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику